South Pacific – musical del 1949
South Pacific – film del 1958
South Pacific – film del 2001